A Equipe Marfinesa de Copa Davis representa Costa do Marfim na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Ivoirienne de Tennis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Marfinesa)

Costa do Marfim